Wybory regionalne w Karyntii w 2009 roku odbyły się 1 marca. Wstępne wyniki wskazywały, że zwycięstwo odniósł Sojusz na rzecz Przyszłości Austrii (45,8%), przed Socjaldemokratyczną Partią Austrii (28,6%) oraz Austriacką Partią Ludową (15%).

Przypisy 

Wybory w Austrii
Karyntia
Karyntia
2009 w Austrii